Чемпионат Европы по боксу 2004 года прошёл в городе Пула (Хорватия) с 19 по 29 февраля. Это был 35 чемпионат, организованной Европейской ассоциацией любительского бокса (EABA). В чемпионате приняли участие 292 спортсмена из 41 страны.

Россиянин Гайдарбек Гайдарбеков получил награду за «Лучший поединок».

Национальные сборные

Медальный зачёт

Медалисты

Поединки

До 48 килограмм 

 21 февраля 2004: Георгий Чигаев (Украина) я.п.о.(3) Сергей Жмалик (Белоруссия)
 21 февраля 2004: Редуан Аслум (Франция) 50:35 Небиль Йемам (Дания)
 21 февраля 2004: Алексан Налбандян (Армения) 35:12 Силвиу Олтеану (Румыния)
 21 февраля 2004: Джейхун Абиев (Азербайджан) 27:23 Рудольф Диди (Словакия)
 21 февраля 2004: Пал Бедак (Венгрия) 27:11 Атагюн Ялчинкая (Турция)

До 51 килограмм 

Отюорочные поединки:
 19 февраля 2004: Николос Изория (Грузия) 20:10 Винченцо Пикарди (Италия)
 19 февраля 2004: Иван Стапович (Литва) я.п.о.(2) Теодорис Кодосидис (Греция)
 19 февраля 2004: Богдан Добреску (Румыния) я.п.о.(2) Антон Диди (Словакия)
 19 февраля 2004: Игорь Самойленко (Молдавия) 40:17 Отто Мушци (Венгрия)
 19 февраля 2004: Рустамходжа Рахимов (Германия) 21:5 Паси Силвенойнен (Финляндия)
 19 февраля 2004: Бато-Мунко Ванкеев (Белоруссия) 35:21 Артём Сафиулин (Украина)
 19 февраля 2004: Георгий Балакшин (Россия) 16:8 Вачаган Авагян (Армения)
 19 февраля 2004: Александр Александров (Болгария) 25:16 Вячеслав Молис (Эстония)
 19 февраля 2004: Жером Тома (Франция) я.п.о.(3) Артур Гавоча (Албания)

До 54 килограмм 

Отборочные поединки
 21 февраля 2004: Максим Третьяк (Украина) 47:33 Эрик Донован (Ирландия)
 21 февраля 2004: Башир Хассан (Швеция) 29:20 Лаша Очигава (Грузия)
 21 февраля 2004: Вальдемар Сорин Кучеряну (Румыния) я.п.о.(3) Саша Янич (Сербия и Черногория)
 21 февраля 2004: Хаважи Хацыгов (Белоруссия) я.п.о.(3) Янис Монокандилос (Греция)
 21 февраля 2004: Жолт Бедак (Венгрия) 24:17 Али Богурчи (Турция)
 21 февраля 2004: Геннадий Ковалёв (Россия) я.п.о.(2) Орхан Авди (Хорватия)

До 57 килограмм 

Отборочные поединки:
 20 февраля 2004: Мариуш Наркевичус (Литва) 38:22 Роберт Лаоньи (Венгрия)
 20 февраля 2004: Арутюн Товмасян (Армения) 23:9 Дэвид Дэвис (Уэльс)
 20 февраля 2004: Олег Ефимович (Украина) 30:14 Gary Sykes (Англия)
 20 февраля 2004: Кедафи Дельхир (Франция) я.п.г.(1) Суат Лязе (Албания)
 20 февраля 2004: Раимкуль Малакбеков (Россия) неявка Алексей Шаюдулин (Болгария)
 20 февраля 2004: Константин Купатадзе (Грузия) 36:18 Majid Jelili (Швеция)
 20 февраля 2004: Рамадани Ридван (Македония) травма(1) Шахин Имранов (Азербайджан)
 20 февраля 2004: Кристоф Сзот (Польша) 22:18 Jetis Bajrami (Хорватия)

До 60 килограмм 

Отборочные поединки
 20 февраля: Адриан Александру (Румыния) я.п.о.(3) Энрико Вагнер (Германия)
 20 февраля: Александр Ключко (Украина) 30:15 Марк Хэсти (Шотландия)
 20 февраля: Димитр Штилянов (Болгария) 27:15 Андреас Анмедовс (Латвия)
 20 февраля: Айдын Сельчук (Турция) 19:10 Dejan Zlaticanin (Сербия и Черногория)
 20 февраля: Баграт Авоян (Армения) я.п.о.(3) Sergey Oberneac (Молдавия)
 20 февраля: Филипп Палич (Хорватия) 46:27 Эндрю Мюррей (Ирландия)
 20 февраля: Ровшан Гусейнов (Азербайджан) 34:22 Husnu Kocabas (Нидерланды)
 20 февраля: Доменико Валентино (Италия) 37:27 Mohamed Boulakhras (Франция)
 20 февраля: Автандил Кашия (Грузия) 29:20 Амир Хан (Англия)
 20 февраля: Овидиу Бобирнат (Кипр) z.п.о.(3) Петер Эштон (Уэльс)
 20 февраля: Мурат Храчёв (Россия) 30:14 Эрик Рот (Швеция)

До 64 килограмм 

Отборочные поединки:
 20 февраля: Александр Малетин (Россия) я.п.о.(3) Милан Пиперский (Сербия и Черногория)
 20 февраля: Ионут Георге (Румыния) 38:18 Szabolcs Pittye (Венгрия)
 20 февраля: Дариус Ясевичиус (Литва) 26:11 Roman Hadjilenco (Молдавия)
 20 февраля: Роман Куличенко (Израиль) 28:17 Gareth Couch (Уэльс)
 20 февраля: Мустафа Карагёльлю (Турция) 31:10 Jose Alonso Gutierrez (Испания)
 20 февраля: Сергей Быковский (Белоруссия) 37:9 Абдула Фарманн (Дания)
 20 февраля: Игорь Пащук (Украина) 22:16 Пол Макклоски (Ирландия)
 20 февраля: Тофик Ахмедов (Азербайджан) 24:13 Pavol Hlavacka (Словакия)
 20 февраля: Борис Георгиев (Болгария) я.п.о.(3) Эмир Телалович (Босния и Герцеговина)
 20 февраля: Кахабер Жвания (Грузия) 33:15 Альберт Стариков (Эстония)
 20 февраля: Борна Каталинич (Хорватия) я.п.(1) Davids Cilingarjan (Латвия)
 20 февраля: Вилли Блен (Франция) я.п.о.(3) Gevor Glacian (Греция)
 20 февраля: Mohamed Massoudy (Норвегия) 38:23 Ставомир Малиновский (Польша)

До 69 килограмм 

Отборочные поединки:
 21 февраля 2004: Ксавье Ноэль (Франция) 31:9 Сергей Мелис (Эстония)
 21 февраля 2004: Дамьян Сел (Словакия) 21:14 Manuel Hidalgo (Испания)
 21 февраля 2004: Дорель Симион (Румыния) 34:13 Pero Veocic (Хорватия)
 21 февраля 2004: Роландас Ясевичус (Финляндия) 35:12 Jari Fyhr (Финляндия)
 21 февраля 2004: Теодорос Котакос (Греция) 32:21 Генри Койл (Ирландия)
 21 февраля 2004: Бюлент Улусой (Турция) 21:13 Предраг Родосевич (Сербия и Черногория)
 21 февраля 2004: Александр Бокало (Украина) 23:10 Вадим Мезга (Белоруссия)
 21 февраля 2004: Vitaly Grusac (Молдавия) я.п.о.(3) Kay Tverberg (Норвегия)
 21 февраля 2004: Филипп ЛоГреко (Италия) 32:19 Nikolais Grisunins (Латвия)
 21 февраля 2004: Руслан Хаиров (Азербайджан) 21:12 Мирослав Новосада (Польша)
 21 февраля 2004: Mohammed Taha Sabia (Израиль) я.п.(4) Крейг МакЭван (Шотландия)
 21 февраля 2004: Малхаз Беркацашвили (Грузия) 29:22 Самвел Матевосян (Армения)
 21 февраля 2004: Roberto Belge (Швейцария) 26:22 Артур Кочи (Албания)
 21 февраля 2004: Олег Саитов (Россия) 26:19 Бенджамин Калинович (Швеция)
 21 февраля 2004: Artem Merjasow (Германия) отзыв(2) Спас Генов (Болгария)

До 75 килограмм 

Отборочные поединки:
 20 февраля: Dmitri Serdjoek (Нидерланды) 32:10 Skender Janiju (Македония)
 20 февраля: Александр Рубяк (Эстония) 24:16 Донатас Ясевичус (Литва)
 20 февраля: Мамаду Диамбанг (Франция) 40:23 Georgios Gazis (Греция)
 20 февраля: Гайдарбек Гайдарбеков (Россия) 34:13 Олег Машкин (Украина)
 20 февраля: Мариан Симион (Румыния) я.п.(1) Владко Николов (Словакия)
 20 февраля: Андрей Михайлов (Белоруссия) я.п.о.(3) Jose Yebes Mota (Испания)
 20 февраля: Карой Бальжаи (Венгрия) 35:13 Piotr Wilczewski (Польша)
 20 февраля: Томаш Адамек (Чехия) 41:20 Кенни Андерсон (Шотландия)
 20 февраля: Сердар Устюнер (Турция) я.п.о.(3) Savas Kokinos (Кипр)
 20 февраля: Лукаш Вилашек (Германия) я.п.о.(3) Michael Henrotin (Бельгия)
 20 февраля: Никола Сжеклоча (Сербия и Черногория) 32:16 Mirzet Bajrektarevic (Хорватия)
 20 февраля: Андраник Акопян (Армения) 29:18 Дмитрий Усагин (Болгария)
 20 февраля: Энди Ли (Ирландия) 31:18 Давид Циклаури (Грузия)
 20 февраля: Даррен Баркер (Англия) 32:20 Андреа ди Луиза (Италия)

До 81 килограмма 

Отборочные поединки:
 Клементе Руссо (Италия) 28:22 Вендел Рохе (Нидерланды)
 Яни Раухала (Финляндия) 26:22 Али Измайлов (Азербайджан)
 Магомед Арипгаджиев (Белоруссия) КО(2) Нильс Арне Морка (Норвегия)
 Йылдырым Тархан (Турция) 28:13 Кеннет Иган (Ирландия)
 Евгений Макаренко (Россия) я.п.о.(3) Андерс Хуггер Нильсен (Дания)
 Элиас Павлидис (Греция) 26:14 Давид Манукян (Болгария)
 Андрей Федчук (Украина) я.п.о.(3) Николай Сирку (Молдавия)
 Бабакар Камара (Швеция) 39:14 Халид Раница (Босния и Герцеговина)
 Артак Малумян (Армения) 34:18 Константин Беженару (Румыния)
 Мирослав Крепстул (Литва) KO(3) Джеймс Уайтфилд (Уэльс)
 Марио Сиволия (Хорватия) 21:9 Тони Дэвис (Англия)
 Джон Дови (Франция) я.п.г.(1) Тино Гросс (Германия)
 Иван Рибач (Сербия и Черногория) 19:18 Рудольф Край (Чехия)

До 91 килограмма 

Отборочные поединки:
 21 февраля 2004: Виталий Михеенко (Украина) ч.п.о.(2) Marko Pecovnik (Словакия)
 21 февраля 2004: Александр Алексеев (Россия) 30:15 Милорад Гаянович (Сербия и Черногория)
 21 февраля 2004: Вугар Алекперов (Азербайджан) 27:6 Адриан Станца (Румыния)
 21 февраля 2004: Gyorgy Hidvegi (Венгрия) я.п.о.(3) Алексей Золотенко (Эстония)
 21 февраля 2004: Dimitry Pukhalev (Грузия) я.п.(3) Кевин Эванс (Уэльс)
 21 февраля 2004: Пулев, Кубрат (Болгария) 21:15 Александр Повернов (Германия)
 21 февраля 2004: Виталиус Субачиус (Литва) я.п.о.(3) Михаил Мутеану (Молдавия)
 21 февраля 2004: Виктор Зуев (Белоруссия) 46:29 Андреас Густавсон (Швеция)
 21 февраля 2004: Эртугрул Эргезен (Турция) 31:20 Костас Филиппу (Кипр)
 21 февраля 2004: Марат Товмасян (Армения) я.п.о.(2) Раттис Ритенекс (Латвия)
 21 февраля 2004: Мемнух Хадич (Босния и Герцеговина) неявка Джимми Андерсен (Дания)
 21 февраля 2004: Дэвид Долан (Англия) 31:23 Жюльен Перрио (Франция)

Свыше 91 килограмма 

Отборочные поединки:
 21 февраля 2004: Владимир Чантурия (Грузия) 10:8 Александр Грушевич (Молдавия)
 21 февраля 2004: Александр Поветкин (Россия) я.п.о.(3) Ивица Бацурин (Хорватия)
 21 февраля 2004: Мариуш Вах (Польша) 29:15 Примислав Димовски (Македония)
 21 февраля 2004: Чаба Куртуц (Венгрия) 36:22 Модо Саллах (Швеция)
 21 февраля 2004: Роберто Каммарелле (Италия) я.п.(3) Себастьян Коэбер (Германия)
 21 февраля 2004: Александр Апанасёнок (Белоруссия) 28:7 Клаус Бертино (Дания)
 21 февраля 2004: Сергей Рожнов (Болгария) 32:14 Милан Васелевич (Сербия и Черногория)
 21 февраля 2004: George Gavril (Румыния) 21:19 Mehdy Aouiche (Франция)
 21 февраля 2004: Дэвид Прайс (Англия) 44:32 Андреас Боркхалл (Норвегия)
 21 февраля 2004: Курбан Гюнебакан (Турция) 30:15 Нельсон Хюса (Албания)

Примечания

Ссылки 
 Итоги
 итоги на сайте ФБР
 EABA Boxing

2004
Спорт в Хорватии в 2004 году
2004 год в боксе
Февраль 2004 года
Международные спортивные соревнования в Пуле
бокс
Чемпионаты Европы в Хорватии
Бокс в Хорватии